Ōmachi peut faire référence à plusieurs lieux au Japon :
 Ōmachi, une ville de la préfecture de Nagano ;
 Ōmachi, un bourg de la préfecture de Saga ;
 Ōmachi, une localité de Kamakura, préfecture de Kanagawa.